Isaak Tirion (1705 - 1765), een Nederlands boekhandelaar en uitgever
Wil Tirion (1943), astronomisch cartograaf
Cecil Tirion (1943), Surinaams karateka
Tirion Uitgevers, een Nederlandse uitgeverij in Baarn
Tirion (Tolkien), een fictieve stad in de boeken van Tolkien
Tirion (zeilboot), kajuitzeilboot